Alkläpparna kan syfta på följande platser:

Finland 

 Alkläpparna, Föglö, 
 Alkläpparna, Korpo, Åboland, 
 Alkläpparna, Nagu, Åboland,

Se även
Alkläppen
Alklobben
Alkobben

Robotskapade Finlandförgreningar